Это не единственный фильм с названием «Осведомитель» — о других одноимённых фильмах см. Осведомитель (фильм).

«Осведомитель» () — французский кинофильм 1982 года режиссёра американского происхождения — Боба Свейма. В отечественном видеопрокате фильм также фигурировал под названиями «Баланс», «Доносчик», «Информатор».

Сюжет 
В парижском районе Бельвиле убивают полицейского информатора-осведомителя, игравшего важную роль в балансе сил в ОПГ. Полицейским срочно нужна замена. Выбор падает на проститутку Николь и её бывшего парня-рэкетира и сутенёра-рецидивиста Деде. Но эта парочка совершенно не горит желанием сотрудничать с полицией. Полиция совершает набег на квартиру Деде, находит оружие и шантажирует его, чтобы он стал информатором. 
Инспектор Палузи хочет поймать местного босса мафии Роже Массину и пытается убедить Деде, принять в этом участие. Деде соглашается на участие в операции и пытается использовать слабую сторону Массины, рассказывая ему о богатом антикварном торговце, которого он нашёл, чтобы ограбить, и прося его о помощи. Массина уступает жадности и соглашается устроить налет, позволяя Деде частично вернуться в свою организацию.

В день ограбления Деде принимает участие в налете на квартиру антиквара. Но Массина не доверяет Деде полностью, по-этому он заменяет его в последнюю минуту своим психически неуравновешенным приспешником Петровичем. Деде вызывает полицию и пытается отменить сделку, но один из полицейских, Бельгиец, слушая Walkman, не слышит команды и продолжает выполнять план. Бельгиец устраивает ДТП, которое блокирует фургон Массины, как и планировалось. Когда бельгиец останавливает фургон Массины, Петрович начинает подозревать, что авария подстроена полицией и внезапно начинает стрелять по всем в поле зрения, убивая нескольких мирных жителей и почти убивая бельгийца (которого спасает его Walkman, так как в нем застряла пуля). 

Массина ускользает в метро, ​​но Петровича преследуют и он попадает в ловушку полиции после того, как он безжалостно убивает офицера. Капитан, осознавая, что Петрович только что застрелил несколько невинных людей и нескольких полицейских, стреляет Петровичу в голову в упор, а затем спокойно приказывает своим офицерам перезарядить пистолет убитого им Петровича.

Деде пытается убежать, но его находит Массина, который готовится казнить его в переулке. Однако Деде одолевает Массину, направляет на него пистолет и, выстрелив ему в рот, убивает. Затем Деде прячется, зная, что команда Массины его разыскивает. Но Николь, опасаясь за его жизнь, сознательно сдаёт Деде полиции, которая его арестовывает, исходя из предположения, что в тюрьме ему будет безопаснее, чем на улице. Фильм заканчивается тем, что Николь смотрит из машины и плачет, когда Деде забирает полиция.

В ролях

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 10 ноября 1982
  — 20 ноября 1983
  — 25 октября 1984
  — 25 января 1985
  — январь 1986

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид» 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-боевики Франции
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Проституция в фильмах
Фильмы Франции 1982 года